«Rock & Roll Queen» — сингл британской инди-рок группы The Subways с их дебютной пластинки Young for Eternity. Текст песни, рассказывающий о Шарлотте Купер, которая также играет в The Subways, написал Билли Ланн. Песня звучала во многих фильмах, сериалах и компьютерных играх.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Синглы The Subways